The Beeches ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Beeches (Springfield, Tennessee), NRHP-ID 82004037
 The Beeches (St. Albans, West Virginia), NRHP-ID 79002586